Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Los Angeles 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Susan Leo e Kim Sands che hanno battuto in finale Peanut Louie e Marita Redondo 6-1, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (primo turno)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (quarti di finale)

 Sue Barker /  Ann Kiyomura (primo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Los Angeles 1981